Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Young:

  - cacciatorpediniere della classe Clemson, varato nel 1919 e naufragato nel 1923.
  - cacciatorpediniere della classe Fletcher, varato nel 1942 e radiato nel 1968.